Piancó (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Piancó (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba